Tőkés (Románia) (Groșii Țibleșului), falu Romániában, Máramaros megyében.
 Tőkésisziget vagy Tőkés (Zálesie), falu Szlovákiában, a Szenci járásban.

Összetett nevek:
 Tőkésbánya (Groși), falu Romániában, Máramaros megyében.
 Dunatőkés (Dunajský Klátov), falu Szlovákiában, a Dunaszerdahelyi járásban.
 Alsótőkés (Nižný Klátov), falu Szlovákiában, a Kassa-vidéki járásban.
 Felsőtőkés (Vyšný Klátov), falu Szlovákiában, a Kassa-vidéki járásban.
 Tőkésújfalu (Klátova Nová Ves), falu Szlovákiában, a Simonyi járásban.
 Tőkésfalu (Kolodne), falu Ukrajnában, az Ilosvai járásban.

Személyek:
 Tőkés László, református lelkész.
 Tőkés István, református lelkész, Tőkés László apja.
 Tőkés Anna, Kossuth-díjas színésznő.
 Tőkés Elek, romániai magyar pedagógus.

Egyéb jelentések:
 Tőkés réce, madárfaj.
 Tőkés, a kapitalista gazdasági rendszer egy lényeges szereplője.